szarża brytyjskiej kawalerii pod Bałakławą w trakcie wojny krymskiej (1854), zob. bitwa pod Bałakławą 
 Szarża Lekkiej Brygady – poświęcony jej utwór Alfreda Tennysona z 1854 roku
 Szarża lekkiej brygady – amerykański film z 1936 roku w reżyserii Michaela Curtiza
 Szarża lekkiej brygady – brytyjski film z 1968 roku w reżyserii Tony'ego Richardsona